João Gomes (1975) Európa-bajnok portugál tőrvívó, olimpikon
 João Gomes (1985) portugál válogatott kosárlabdázó, „Bétinho”
 João Gomes (1986) világbajnoki ezüstérmes brazil mellúszó, olimpikon
 João Gomes (2001) brazil labdarúgó